Storuman kan syfta på

 Storuman (sjö) – en insjö i södra Lappland (Västerbottens län)
 Storumans kommun – en kommun i Västerbottens län 
 Storuman (tätort) – centralort i Storumans kommun
 Storumans municipalsamhälle – ett municipalsamhälle mellan 1936 och 1963

Se även 
Storumans flygplats 
Storuman Energi 
Storumans folkhögskola
Järnvägslinjen Storuman–Hällnäs